Dünnebacke ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Dünnebacke (1891–1978), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Joseph Dünnebacke (1878–1963), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)